Veziroğlu est un nom propre turc et azerbaïdjanais qui peut faire référence à :

Onomastique 
Veziroğlu est un anthroponyme turc composé du mot turc vezir qui signifie « vizir » (conseiller des dirigeants musulmans), et du suffixe à valeur patronymique turc -oğlu qui signifie « fils de », accusatif du mot turc oğul qui signifie « fils ». Veziroğlu signifie donc étymologiquement « fils du vizir ». Vezir est également un prénom masculin et un nom de famille turcs.

Patronyme 

 , (1891-1983), homme politique turc ;
  (1946-), entrepreneur, homme d'affaires et homme politique turc ;
 Baba Veziroğlu (1954-), écrivain, poète, traducteur et scénariste azerbaïdjanais ;
  (né vers 1924), professeur de génie mécanique turc et rédacteur de journal scientifique.

Toponyme 
 , quartier du district  de la province de Manisa en Turquie.

Divers 
 , faculté d'ingénierie de l' dans la ville de Kocaeli (Izmit) en Turquie.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc